

Cinema 
 Nemici... per la pelle (Le Tatoué) – film del 1968 diretto da Denys de La Patellière
 Nemici per la pelle – film del 2006 diretto da Rossella Drudi
 Nemici per la pelle – film del 2012 diretto da Daisy von Scherler Mayer

Letteratura 
 Nemici per la pelle (Murder in Haste) – romanzo di Brett Halliday del 1961

Musica 
 Nemici per la pelle/Pillole – 45 giri di Renato Rascel e Giuditta Saltarini del 1980

Televisione 
 Nemici per la pelle – serie televisiva italiana del 1980
 Nemici per la pelle (Next Door) – film del 1994 diretto da Tony Bill
 Nemici per la pelle (Frenemies) – film per la televisione del 2012 diretto da Daisy Mayer
 Nemici per la pelle (Feudin' And Fussin''') – episodio della seconda stagione de I Flintstones
 Nemici per la pelle (Cliff and Jake) – episodio della settima stagione de I Robinson
 Nemici per la pelle (Enemy Camp) – episodio della quarta stagione di Io sono Donato Fidato
 Nemici per la pelle (Sonny in the Middle) – episodio della prima stagione di Sonny tra le stelle
 Nemici per la pelle (Diss and Make Up) – episodio della seconda stagione di Squirrel Boy
 Nemici per la pelle (Partners'') – episodio della terza stagione di Starsky & Hutch